San Paskvale ima više značenja:
 San Paskvale (Benevento)
 San Paskvale (Kjeti)
 San Paskvale (Fođa)
 San Paskvale (Ređo di Kalabrija)